Leisler ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Leisler (1805–1869), deutscher Jurist und Politiker
 Ernst Leisler (1795–1875), deutscher Jurist und Politiker 
 Jakob Leisler (1640–1691), deutsch-amerikanischer Kolonist
 Johann Philipp Achilles Leisler (1772–1813), deutscher Arzt und Zoologe

Siehe auch:
 Leisler Kiep
 Leissler